Tiranos puede referirse a:
Tiranos griegos
Anexo:Tiranos de Siracusa
Anexo:Tiranos de Corinto
Anexo:Tiranos de Feras
Tiranos de Atenas
Pisistrátidas
Treinta Tiranos
:Categoría:Tiranos

Zoónimos
Tyrannidae familia de aves.
Tyrannosauridae familia de dinosaurios.
Tyrannosauroidea, superfamilia o clado de dinosaurios.

Véase también
Tiranicidas
Sic semper tyrannis, frase atribuida a Brruto al matar a César. 
Vindiciae contra tyrannos, texto hugonote (1579).
The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants, tópico literario-político estadounidense (Thomas Jefferson)
O Tite tute Tati tibi tanta tyranne tulisti, locución latina.

Referencias